Завод имени Малышева:

 Завод имени Малышева — завод транспортного машиностроения в Харькове, выпускающий двигатели, тепловозы и танки.
 Завод имени Малышева — 7-я станция Харьковского метрополитена.